Jméno Jaroslav Krupka má více známých nositelů:

 Jaroslav Krupka (fotograf) (1884–1947) – český fotograf
 Jaroslav Krupka (politik) (* 1957) – český manažer a politik, poslanec
 Jaroslav Krupka (novinář), novinář a spisovatel zabývající se zejména tematikou reklamy